LAssociation des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL) fondée en 1984, est l’association faîtière des cercles d’étudiants luxembourgeois et représente aujourd’hui plus de 40 cercles d’étudiants dans toute l'Europe. L’ACEL regroupe plus de  ce qui en fait le plus grand et le plus important représentant d’étudiants au Grand-duché de Luxembourg. L’ACEL est idéologiquement et politiquement neutre, signifiant qu’elle n’adhère pas aux partis et n’exprime pas les opinions de ces derniers.

Description 
Vu que l’université du Luxembourg propose seulement un certain nombre limité d’études, beaucoup d’étudiants luxembourgeois entament des études à l’étranger. Ceci est une situation exceptionnelle, portant avec soi la fondation des divers cercles d’étudiants luxembourgeois à travers l’Europe. Les cercles composent ainsi les membres actifs de l’ACEL et se répandent dans 9 pays ; l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Suisse et les États-Unis.  Ces cercles reçoivent et rassemblent les étudiants luxembourgeois durant leurs études dans les différentes villes. D’autant plus l’ACEL compte 9 cercles spécifiques en son sein, représentant les étudiants en médecine, en économie, en droit, en ingénierie, en psychologie, en communication, en sciences bibliothécaires et en histoire à l’université du Luxembourg.
Depuis sa fondation en 1984, l'organisation faîtière des cercles d’étudiants s’est fixée trois objectifs majeurs :
 Réunir les étudiants luxembourgeois à l'étranger, ainsi qu’au Luxembourg ;
 Informer les étudiants et futurs étudiants ;
 Représenter et défendre les droits des étudiants au niveau national et international.

Cercles 
Un cercle est une organisation estudiantine d’une ville particulière ou d’un domaine d’étude spécifique qui regroupe et informe les étudiants.

Spécifiques  

 ALEM Association luxembourgeoise des étudiants en médecine
 ALEP Association luxembourgeoise des étudiants en psychologie
 ANEIL Association Nationale des Étudiants Ingénieurs Luxembourgeois
 ANELD Association nationale des Étudiants luxembourgeois en Droit
 ANESEC Association des étudiants en sciences économiques et commerciales 
 elSIC Association luxembourgeoise des étudiants en communication
 Historic.UL Association luxembourgeoise des étudiants en histoire
 Jonk BAD Association luxembourgeoise des étudiants en sciences bibliothécaires
 LBS Association luxembourgeoise des étudiants en BTS

Pays 

Allemagne
 AELK Karlsruhe
 ALESONTIA Bonn
 AVL Aix-la-Chapelle
 LSB Bingen
 LSC Cologne
 LSD Düsseldorf
 LSH Heidelberg
 LSHH Hamburg
 LSK Kaiserslautern
 LSM Munich
 LSRM Rhein-Main Gebidd
 LSS Saarbrécken
 LST Trèves
 LSWü Würzburg
 SLUF Fribourg
 VLIB Berlin

Autriche
 LSI Innsbruck
 LSW Vienne

Belgique
 CELB Bruxelles
 CELBas Bastogne
 LESTLE Liège
 Grand-Ducale Louvain-la-Neuve

France
 AELP Paris
 ALUS Strasbourg
 CELG Grenoble
 CELM Montpellier
 ELAN Nancy
 Letz’Aix Aix-en-Provence

Grande-Bretagne
 LSA Étudiants luxembourgeois à Aberdeen
 SLSB Étudiants en Grande-Bretagne

Luxembourg
 CEFT Belval
 CEST Étudiants en sciences, technologie et communication (de l’université de Luxembourg)
 LSU Differdange

Pays-Bas
 LSNL Étudiants aux Pays-Bas

Suisse
 AELL Lausanne
 Friblëtz Fribourg
 LSBe Bern
 LSSG St. Gallen
 LSZ Zürich

États-Unis
 LUAM Université de Miami, Oxford

Autres
 aAcel Amicale de l’ACEL
 ACEL Organisation faitière des cercles d’étudiants luxembourgeois
 REEL Comité d’organisation de la REEL

Information 
L’un des objectifs primordiaux de l’ACEL est d’informer les étudiants. Pour réaliser ceci, l’ACEL publie annuellement son « Guide du futur diplômé », qui est censé faciliter l’entrée de l’étudiant sur le marché du travail. D’autant plus, l’ACEL compte aussi informer les futurs étudiants et ceci entre autres grâce au « Guide du futur étudiant ». Publié pour la première fois en 1987, celui-ci parait annuellement en septembre et donne des informations pratiques sur les différentes villes et universités. Il est réalisé ensemble avec les différents cercles membres et répond aux questions relatives à la recherche d’un appartement, des inscriptions, ce à quoi il faut faire attention etc. Le « Guide du futur diplômé », paru pour la première fois en 1999,conseille pour une bonne intégration dans la vie active. Ce dernier paraît chaque année en automne, en même temps que le « Guide du futur étudiant »

Les deux guides sont gratuits et disponibles dans chaque agence de la Banque et caisse d’épargne de l’État, ainsi qu’auprès du CEDIES et bien sûr auprès de l’ACEL. 

En plus de ces deux guides, l’ACEL publie également le « ZOOM » qui paraît aussi pour la Foire de l’Étudiant. Cette publication est un journal écrit par des étudiants et permet aux lecteurs d’avoir un aperçu sur tout ce qui s’est passé pendant l’année encourue. On y retrouve les expériences et les divers projets des étudiants, ainsi que des informations concernant les cercles membres et leurs activités.

« L’ACEL se présente » constitue une brochure d’informations pratiques sur l’ACEL et ses trois piliers.

D’autant plus, l’ACEL participe auprès des différents lycées du Luxembourg aux journées d’informations d’études pour répondre aux questions des lycéens voulant entamer des études. 

L’ACEL et ses cercles membres sont présents également lors de la « Foire de l’Étudiant » pour informer au mieux les lycéens luxembourgeois et ce qui les attendra dans leurs futures études.

Mais l’ACEL organise aussi son événement « étudiant pour un jour ». Durant ces excursion d’une journée dans les différentes villes estudiantines, dont le programme est organisé par les cercles membres, les étudiants ont la chance de faire la connaissance de la ville, du cercle et des universités ainsi que des études qui y sont proposées. Les choix que les lycéens feront durant leur dernière année auront d’immenses conséquences. « L’étudiant pour un jour » constitue un moyen pour faire la connaissance de la ville et des universités d’une manière exceptionnelle.

Regroupement 
L’information et le regroupement font partie des piliers définissant l’ACEL, mais ils ne sont réalisables que dans une coopération avec les cercles membres. Afin de garantir cette relation, le pilier regroupement tente de réunir les étudiants tant bien à l’étranger qu’au Luxembourg. 

Ceci se réalise au cours de différents évènements durant l’année : 

« De Studentebal »
Le bal de l’ACEL est unique dans sa forme. Grâce à son concept d’organisation, il s’est établi comme le plus grand bal estudiantin en plein air au Luxembourg. Ensemble avec l’ACEL, plus de 20 cercles membres sont représentés et proposent des boissons typiques de leurs villes d’études dans des cadres créatives. L’événement constitue la soirée de rencontre entre les étudiants luxembourgeois qui, durant l’année académique, sont répartis dans toute l’Europe. À mentionner est aussi le fait que les cercles membres participent durant le montage et le démontage et que le bénéfice est entièrement reparti entre eux. Ceci permet aux cercles de proposer différentes activités à leurs membres durant l’année académique suivante. Plus d’informations sur : 

REEL
La Réunion Européenne des Étudiants Luxembourgeois, abrégé REEL, est un des rendez-vous essentiels de l’étudiant luxembourgeois. Depuis 1984 celle-ci a lieu annuellement dans une autre ville estudiantine en Europe. Chaque année,  participent à cette réunion de 4 jours. Au programme sont des discussions sur des points importants aux étudiants, des excursions culturelles, des Meet & Greet avec les partenaires ainsi que des soirées festives. La réunion est dédiée chaque fois à un thème spécifique qui concerne les étudiants et qui fonde les sujets de discussion avec les représentants politiques.

La REEL est ainsi l’occasion idéale pour entrer en contact avec de potentiels employeurs, prendre part à des discussions lors de débats concernant la politique des études supérieures ou encore pour rencontrer des étudiants d’autres villes estudiantines. Aucun autre événement au Luxembourg ne propose ce genre de possibilités aux étudiants.

Tournoi de Noël
Dans les vacances de Noël, les différents cercles de l’ACEL s’affrontent depuis des années dans les trois catégories : football, basketball et volleyball. Les spectateurs les voient s'affronter sur les tribunes du campus Geesseknäppchen. Même si les cercles donnent toujours leur maximum, l’amusement et l’esprit sportif sont le plus important durant le tournoi. L’ACEL s’occupe de l’organisation de cet évènement avec la coopération de la LASEL qui est responsable pour le volet sportif. L’argent encaissé au cours de ces 2 journées par l’ACEL est redistribué sous forme de don. Ces dernières années, l’ACEL a fait don de ses recettes du tournoi de noël à la Fondation Cancer et participe également au Relais pour la vie avec ses cercles membres.

Intercercles et Bals
Pendant toute l’année, les cercles organisent divers évènements avec des programmes variés. Au cours d’une Intercercle, le cercle organisateur coordonne une activité, par exemple un tournoi de Beach-volleyball, un rallye, une grillade ou encore une activité culturelle dans sa ville respective et invite tous les autres cercles de l’ACEL à y participer. Le sens de cette démarche est simple : apprendre à connaître et s’échanger avec d’autres étudiants et passer un agréable moment. L’ACEL soutient les évènements de ses cercles grâce à des subsides.
Certains cercles membre organisent également au cours de l’année, des bals au Luxembourg. Les plus connus sont le Zürcher Bal, le Bréisseler Bal ou encore le Münchner Bal qui existent depuis de nombreuses années. Mais d’autres cercles organisent eux aussi leur propre soirée. L’ACEL soutient ici aussi ses cercles en couvrant une partie des frais. Le but de ce genre de bals est entre autres de remplir les caisses des cercles, afin qu’ils puissent continuer d’organiser divers évènements attractifs.

Représentation 
Non moins important que le regroupement et l’information est la représentation politique des étudiants et la défense de leurs droits devant les autorités tant au niveau national qu’international. Dans ce contexte, l’ACEL est aussi en dialogue constant avec les différents ministères responsables comme le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Aussi, l’ACEL représente les étudiants lors du Conseil supérieur de l’éducation nationale, ainsi que lors de la Commission d’Aide financière.

L’ACEL s’investit depuis des années dans des discussions constructives avec le ministère pour discuter les thèmes important aux étudiants. C’est ainsi que l’association a su entre autres, achever une augmentation de l’aide financière en 2016.

L’ACEL a aussi su réaliser que les étudiants luxembourgeois qui poursuivent leurs études supérieures en Allemagne et en France, n’aient plus à payer des taxes telles que le GEZ en Allemagne et la taxe d’habitation en France.

De manière générale, l’ACEL s’implique activement dans des thèmes qui touchent de près les étudiants. Elle contacte également des instances luxembourgeoises et étrangères afin de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les étudiants.

Notes et références

Liens externes 
 Site internet de l'ACEL
 Site internet du CEDIES

Association étudiante au Luxembourg
Association fondée en 1984